Русская классика 2015 — матч регулярного чемпионата ВХЛ под открытым небом, который состоялся 14 февраля 2015 года между командами Спутник и Южный Урал. Матч проходил в Нижнем Тагиле на главном стадионе города — «Спутник» и закончился «сухой» победой гостей 0:4.

События, предшествовавшие к матчу 
 19 июля 2014 года было объявлено, что «Русская классика»-2015 пройдет в Нижнем Тагиле .
 15 октября 2014 года был представлен логотип «Русской классики»-2015 .
 1 декабря представлена официальная шайба «Русской классики»-2015
 22 декабря представлены уникальные формы игроков и судей 
 15 января, за месяц до матча, стартовала продажа билетов 
 29 января было объявлено, что на матч приведут легендарный танк Т-34

Судьи 
 Главные судьи: Сердюк С.
 Линейные судьи : Берсенев М., Юдин Е.

Составы команд

Матч

См. также 
 Высшая хоккейная лига
 Русская классика ВХЛ

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ВХЛ

Р
2015 год в хоккее